Lista dos filmes de animação produzidos no Brasil.

Década de 1910

Década de 1920

Década de 1930

Década de 1940

Década de 1950

Década de 1970

Década de 1980

Década de 1990

Década de 2000

Década de 2010

Década de 2020

Sem data de lançamento 

 
Listas de filmes de animação
Listas de filmes do Brasil